Der SAS Halbmarathon in Heidelberg ist ein von der TSG 78 Heidelberg veranstalteter Volkslauf. Anders als in vielen anderen Städten wird er als Hauptlauf ausgetragen und ist nicht nur Teillauf eines kompletten Marathons. Als solcher gehört er mit seinen rund 3500 Teilnehmern zu den größeren. Besonderer Beliebtheit erfreut er sich seines attraktiven Streckenprofils wegen. Dieses führt sowohl mitten durch die historische Stadt, als auch durch idyllische Waldgebiete. Dabei passieren die Teilnehmer viele Sehenswürdigkeiten der Stadt wie beispielsweise die Alte Brücke, das Schloss und den Philosophenweg.

Streckenführung 

Das Streckenprofil wurde seit der Erstaustragung 1982 des Öfteren geändert. Zuletzt wurde der Startpunkt verlegt, da die Kapazität des früheren Starts in der Hauptstraße durch den Ansturm der Teilnehmer überschritten wurde. Gestartet wird nun seit 2004 in der Friedrich-Ebert-Anlage Richtung Adenauerplatz laufend. Über den Bismarckplatz erreichen die Läufer die Hauptstraße, passieren den Universitätsplatz und verlassen die Altstadt schließlich über die Alte Brücke. Nach einer kleinen Runde durch den Stadtteil Neuenheim, erwartet die Teilnehmer eine erste Härteprüfung: den Philosophenweg hinauf müssen etwa 160 Höhenmeter überwunden werden. Danach führt ein idyllischer Waldweg vorbei an der Abtei Neuburg nach Ziegelhausen und zurück auf etwa 110 m ü NHN. Auf der anderen Seite des Neckars, im Stadtteil Schlierbach, geht es dann ein weiteres Mal steil bergauf auf bis zu 224 m ü NHN. Insgesamt müssen etwa 375 Höhenmeter überwunden werden. Etwa auf dieser Höhe wird auch das Schloss an der südlichen Seite passiert, bevor es zurück in die Altstadt zum letzten Kilometer geht. Der Zieleinlauf findet dann nach dem Schlussspurt auf der Hauptstraße am Universitätsplatz statt.

Statistiken

Rekorde 

Streckenrekord
 Frauen: 1:22:29 h, Tina Tremmel, 2009
 Männer: 1:05:32 h, Enrico Rösner, 1990 (Die Strecke wurde damals aufgrund eines Sturmschadens verkürzt.)

Streckenrekord seit 2004 (aktueller Streckenverlauf)
 Frauen: 1:22:29 h, Tina Tremmel, 2009
 Männer: 1:12:05 h, Julian Beuchert, 2022

Meiste Siege
 Frauen: Sabine Rankel → 6 Siege
 Männer: Ulrich Benz → 4 Siege, Ingo Horst und Enrico Rösner → jeweils 3 Siege

Siegerliste 

Bei den aufgeführten Siegerzeiten handelt es sich der DLV-Verordnung entsprechend um die Brutto-Zeiten.

Quelle: Internetpräsenz des Veranstalters.

Entwicklung der Finisher-Zahlen 

Quelle: Ergebnislisten des Veranstalters. Die jeweiligen Höchstwerte sind hervorgehoben.

Weblinks 

 Offizielle Website
 www.runnersworld.de – Berichte und Bilder zum Heidelberger Halbmarathon
 „Attraktiv aber hart: Der Halbmarathon in Heidelberg“ Videobeitrag des Rhein-Neckar Fernsehens zum Lauf 2013
 Laufbericht vom Heidelberger Halbmarathon 2014 auf Brennr.de.

Einzelnachweise 

Halbmarathon
Stadtlauf
Laufveranstaltung in Deutschland
Gegründet 1982
Erstveranstaltung 1982
Sportveranstaltung in Heidelberg